Зотола има више значења:

 Зотола (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Зотола (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику